«Гей-бо́мба» () — неофициальное название химического оружия нелетального действия, возможность создания которого обсуждалась в одной из научно-исследовательских лабораторий Военно-воздушных сил США.

В 1994 году специалисты секретной лаборатории в Дейтоне, штат Огайо, выступили с трёхстраничным докладом, в котором предлагалось создать несколько новых видов химического оружия нелетального действия. Среди них — бомбы, начинённые мощным афродизиаком, которые будучи сброшены на вражеские войска, должны вызывать сильное сексуальное возбуждение у солдат противника, и, в идеале, стимулировать гомосексуальное поведение.

Информация об этом докладе стала достоянием общественности в конце 2004 года и вызвала скандал в связи с возможным нарушением Соединёнными Штатами международных конвенций о нераспространении химического оружия. Кроме того, возмутились гей-активистские организации, которых оскорбило предположение о том, что солдаты-гомосексуалы обладают меньшей боеспособностью. В ответ на все обвинения в «Пентагоне» заявили, что идея разработки подобного оружия не получила развития.

В октябре 2007 года «гей-бомба» получила «Шнобелевскую премию», вручаемую за самые сомнительные достижения в науке и технике. По утверждениям организаторов, никто из приглашенных со стороны американских ВВС на вручение премии не явился.

См. также 
 Fag bomb
 «Гей-бомба» — 6 эпизод первого сезона мультсериала «Бриклберри».

Примечания

Ссылки 
 Оригинальный текст доклада
 Вооружённые силы США думают о любви, а не о войне // BBC, 15 января 2005
 Make Love, Not War: бомба меняет ориентацию врага
 Пентагон подтвердил, что планировал создание гей-бомбы // Newsru.com, июнь 2007

Химическое оружие
Феромоны
Отменённые проекты американских вооружений
ЛГБТ и вооружённые силы
ЛГБТ в США
Однополая сексуальность